Пьер Нольф (; 26 июля 1873, Ипр — 14 сентября 1953, Брюссель) — бельгийский учёный-медик и общественно-политический деятель. Доктор медицины. Почетный профессор Льежского университета (с 1943). Академик.

Биография 
До 1896 Пьер Нольф изучал медицину в Льежском университете. В том же году выиграл правительственный грант.

После окончания обучения работал помощником врача медицинской клиники, затем — на кафедре физиологии университета в Льеже.
С 1901 по 1914 трудился в амбулаторно-медицинской клинике для детей.

В 1915—1917 — директор инфекционной больницы в г. Сент-Идесбалде (Бельгия). Во время первой мировой войны с 1917 — руководил военным госпиталем.

С 1919 по 1943 — профессор общей патологии и терапии Льежского университета.

Общественно-политическая деятельность 
В 1922 по 1925 гг. занимал пост министра искусств и наук в правительстве Жоржа Тейниса. В 1923 году Нольф, внес предложение в кабинет-министров о переводе обучения в одном из крупнейших фламандских университетов — Гентском на нидерландский язык, которое было реализовано в 1930 году.

С 1925 по 1945 год Пьер Нольф был президентом Бельгийского национального общества Красного Креста.

Директор медицинского фонда королевы Елизаветы в 1926—1953 гг. В 1931 — руководитель Фонда медицинской помощи выходцам из Бельгийского Конго.

С 1928 по 1938 — член Совета директоров и член Комиссии по физиологии, биохимии и фармакологии Бельгийского Национального фонда научных исследований. Член специальной конституционной комиссии Национального фонда научных исследований (1928—1953).
Член Комиссии по изучению перенаселенности и безработицы среди университетской интеллигенции (1935—1937).

Научная деятельность 
Сфера научных интересов профессора Пьера Нольфа — исследования механизма свертывания крови, физико-химических реакций человеческого организма. Осуществил ряд экспериментальных исследований структурной организации автономной нервной системы желудочно-кишечного тракта человека, её функциональных свойств и отношения с центральной нервной системой.

В 1920 принят в члены Бразильской академии медицины. С 1921 — действительный член, а в 1936 — президент Королевской медицинской академии Бельгии. Ассоциированный член Парижского биологического общества (с 1927).

В 1925 году Нольф номинировался на присуждение Нобелевской премии в области физиологии и медицины, однако в этом году премия не присуждалась.

Член Королевского колониального института (с 1929), а с 1953 — почетный член этого института.

Почетный член Национальной академии медицины Мексики (с 1930), член-корреспондент Парижской медицинской академии (с 1933).

С 1932 — член Бельгийской Королевской академии наук, литературы и изящных искусств.

В 1940 году был удостоен премии Франки.

Ссылки 
 Fondation Francqui-Stichting

Учёные XX века
Учёные Бельгии
Медики Бельгии
Биологи Бельгии
Политики Бельгии
Министры Бельгии
Почётные профессора
Доктора медицинских наук
Выпускники Льежского университета
Академики Бельгии
Члены Парижской медицинской академии
Лауреаты премии Франки
Общественные деятели Бельгии